L'expression nid d'hirondelle désigne : 

 une recette de cuisine asiatique, la soupe au nid d'hirondelle (gastronomie)
 une forteresse en Crimée, le nid d'hirondelle (Crimée)
 Dans le métier de la taille de pierre, un élément d'une technique de coulis du mortier lors de la pose de pierres de taille.
 Un type d'orgue dans les édifices religieux